A Abertura Dunst é uma abertura de xadrez que se produz após o lance:

1.Cc3

Esta abertura pertence ao volume A da ECO, que mantêm o registro das principais aberturas irregulares, sob o código A00.  Apesar disso, talvez esta seja a abertura irregular com mais nomes conhecida: Abertura Heinrichsen, Báltica, van eet's, Sleipnir, Kotrč's, Meštrović, Romena, Cavalo da Dama, e, em Alemão, der Linksspringer.

Esta abertura pode ser facilmente transposta para outras mais comuns, como por exemplo Defesa Holandesa.

Origem
Joseph Henry Blackburne vs Josef Noa, Londres 1883

1. Nc3 d5 2. e3 Nc6 3. Nf3 e5 4. Bb5 Bg4 5. h3 Bf3 6. Qf3 Nf6 7. d4 e4 8. Qe2 Bb4 9. O-O O-O 10. Bc6 bc6 11. Nd1 Nd7 12. c4 Be7 13. Nc3 Nb6 14. c5 Nd7 15. Qa6 f5 16. Qc6 Rf6 17. Qd5 Kh8 18. f3 c6 19. Qc4 ef3 20. Rf3 Qe8 21. Bd2 Qh5 22. Raf1 Raf8 23. Ne2 g5 24. Ng3 Qg6 25. Qc2 h5 26. Nf5 g4 27. hg4 hg4 28. Rf4 R8f7 29. Bc3 Rh7 30. g3 Qh5 31. Qg2 Rf5 32. Rf5 Bg5 33. d5 Kg8 34. Bd4 Qh6 35. Rg5 Qg5 36. dc6 Nc5 37. c7 (1-0)

Dunst, Abertura